

Geografia
 Francia
Grandville – comune nel dipartimento dell'Aube
La Grandville – comune nel dipartimento delle Ardenne
Cons-la-Grandville – comune nel dipartimento Meurthe e Mosella
 Stati Uniti d'America
Grandville – città della Contea di Kent, Michigan

Persone
 Grandville – pseudonimo di Jean-Ignace-Isidore Gérard, illustratore francese del XIX secolo.